76-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 20—21 января 1979 года в Девентере (Нидерланды).

Итоговое положение 

 * с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1979
1979 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1979 года
Международные спортивные соревнования в Девентере
Спорт в Нидерландах в 1979 году
Конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах